Кантеми́р () — город в Молдавии, центр Кантемирского района.

История 
Основан в апреле 1973 года. Назван в честь Господаря Молдавского княжества Дмитрия Кантемира.

География 
Расположен на плато на юге республики, вблизи реки Прут, по которой проходит государственная граница с Румынией. Через город проходит автомобильная трасса Кишинёв-Леова-Кагул. Город находится в 126 километрах к югу от столицы — Кишинёва, на границе города находится последняя на территории Молдовы железнодорожная станция Прут-II (с ответвлением в Кагул). В связи с тем, что на территории соседней Румынии используется другая ширина колеи, на станции расположены 11 путей русской колеи 1524 мм и 13 путей европейской колеи 1435 мм.

Промышленность 
Винодельческое производство.

Примечания 

Города Молдавии
Населённые пункты Кантемирского района
Города, названные в честь людей